Дмитрий Владимирович Иванов:
* Иванов, Дмитрий Владимирович (род. 1977) — член-корреспондент РАН.
 Иванов, Дмитрий Владимирович (род. 1997) — белорусский футболист.